Любо́тинський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Люботин Харківської області.

 Люботинський провулок — провулок у місті Київ.
 Люботинський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки